Malishevë kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Mališevo, kommunhuvudort, 
 Komuna e Malisheves, kommun,